Raatz er navnet på flere personer:

 Simone Raatz (født 1962) – tysk politiker (SPD) og kemiker
 Willy Raatz (1910–2010) – tysk maler